Boson  peut faire référence à :
 Boson  ( 895-935), comte de Bourgogne transjurane ;
 Boson  (?- 988), comte de la Marche ;
 Boson  (?- 1114), évêque d'Aoste ;
 Boson  (?- 1125), vicomte d'Aoste.

Voir aussi